(1799-1880), médecin allemand.
 Heino Heinrich von Flemming, général allemand puis brandebourgeois.
 Jakob Heinrich von Flemming, homme d'État suédois et général au service de la Saxe.
 James Kidd Flemming, premier ministre du Nouveau-Brunswick (Canada).
 Marilies Flemming (née en 1933), femme politique autrichienne.
  (?-1483), philologue anglais.
  (1839-1919), inventeur afro-américain.
 
 Thea Flemming (1942-), actrice et mannequin néerlandaise ;
 Thomas Flemming (1967-), nageur allemand.
 Walther Flemming, biologiste et anatomopathologiste allemand.

Prénom

Autres 
 Famille von Flemming, famille noble de Poméranie
 Flemming, série télévisée allemande diffusée entre 2009 et 2012

Patronyme anglais